Пе́тяяя́рви (устар. ) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,5 км². Располагается на высоте 146,7 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, вытянутая с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

С востока в озеро втекает и с запада вытекает река Волгайоки, которая впадает в озеро Виксинселькя.

В озере расположены около десяти небольших островов без названия, количество которых варьируется в зависимости от уровня воды.

Название озера переводится с финского языка как «сосновое озеро».

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000011851.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Виксинселькя
Озёра Суоярвского района